De UEFA Women's Cup 2008-09 was de achtste editie van de UEFA Women's Cup. 43 teams uit 42 landen deden mee dit seizoen. De titelhouder was 1. FFC Frankfurt en het toernooi werd gewonnen door FCR 2001 Duisburg, die in de finale Zvezda 2005 Perm versloegen.

Kwalificatie

Groep A1 
Toernooi in Šiauliai, Litouwen

Groep A2 
Toernooi in Niš, Servië

Groep A3 
Toernooi in Skiponjat, Macedonië

Groep A4 
Toernooi in Oslo, Noorwegen

1 Georgië trekt haar deelneemster terug.

Groep A5 
Toernooi in Šaľa, Slowakije

Groep A6 
Toernooi in Osijek, Kroatië

Groep A7 
Toernooi in Neulengbach, Oostenrijk

Groep A8 
Toernooi in Wrocław, Polen

Groep A9 
Toernooi in Sarajevo, Bosnië en Herzegovina

Groepsfase

Groep B1 
Toernooi in Oslo, Noorwegen

Groep B2 
Toernooi in Umeå), Zweden

Groep B3 
Toernooi in Lyon, Frankrijk

Groep B4 
Toernooi in Kaluš, Oekraïne

Kwartfinales 
De heenduels werden gespeeld op 5 & 6 november 2008 en de returns werden gespeeld op 12, 13 & 18 november 2008.

|}

Halve finales 
De heenduels werden gespeeld op 28 en 29 maart 2009 en de returns werden gespeeld op 4 en 5 april 2009.

|}

Finale 
Het heenduel wordt gespeeld op 16 mei 2009 en de return wordt gespeeld op 22 mei 2009.

|}

UEFA Women's Cup
Europacupvoetbal 2008/09